Никола́й Ви́кторович Ося́нин (12 декабря 1941, село Соболевское, Татарская АССР, РСФСР, СССР — 21 марта 2022) — советский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за куйбышевские «Крылья Советов» и московский «Спартак».

Карьера 
Воспитанник казанской «Искры». Сначала играл на позиции центрального нападающего, затем — центральный защитник.

Выступал за команды «Искра» Казань (1959—1960), СКА и «Крылья Советов» из Куйбышева (1961—1965), «Спартак» Москва (1966—1971, 1974—1976), «Кайрат» Алма-Ата (1972—1973). В высшей лиге чемпионата СССР сыграл 402 матча, забил 70 голов (в «Спартаке» — 248 матчей, 50 голов, а всего 288 матчей и 59 голов).

Во время службы в Советской армии играл за команду Приволжского военного округа (СКА), где его приметили руководители команды «Крылья Советов». Первый гол в составе «Крыльев» провёл в ворота московского «Локомотива» 12 октября 1962 года. В полуфинале Кубка СССР 1964 года забил один из трёх голов в ворота московского «Динамо», защищаемые Львом Яшиным.

Николай Осянин провёл во всех турнирах 507 матчей. За сборную СССР провёл три официальных матча, отличившись однажды. За олимпийскую сборную СССР выступал в пяти официальных играх. Отличался  очень сильным и точным ударом. Забил чудо-гол в ворота киевского «Динамо». Что-то подобное впоследствии повторил Диего Марадона.

Достижения 
 командные
 Чемпионат СССР по футболу:
 чемпион: 1969
 серебряный призёр (2): 1968, 1974
 бронзовый призёр: 1970
 Кубок СССР по футболу:
 обладатель: 1971
 финалист: 1964
 личные
 бомбардир в сезоне:
 Чемпионата СССР — 16 мячей (1969)
 «Крылья Советов»: 7 мячей (1964)
 «Спартак»: 16 мячей (1966 и 1969)
 Список 33 лучших футболистов сезона в СССР (4): 1967, 1969, 1974, 1975

Клубная статистика

Матчи за национальную и олимпийскую сборную СССР

Литература

Ссылки

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Кайрат»